Hallonbergen (Stockholm) - wijk in Stockholm
 Hallonbergen (metrostation) - metrostation in bovenstaande wijk